Synthetonychia är ett släkte av spindeldjur. Synthetonychia ingår i familjen Synthetonychidae. 

Synthetonychia är enda släktet i familjen Synthetonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Synthetonychia